Американский музей естественной истории (, сокр. AMNH) расположен в Манхэттене, Нью-Йорк, США. Штат научных сотрудников музея составляет более 225 человек. Музей финансирует около 120 полевых экспедиций в год. Музей является самым большим музеем естественной истории в мире. Он расположен в западной части Центрального парка Нью-Йорка и представляет собой 25 связанных между собой зданий, в которых размещаются 46 постоянных экспозиций, исследовательские лаборатории, планетарий и знаменитая библиотека. В коллекции музея более 32 миллионов экземпляров растений, животных, окаменелостей, минералов, камней, метеоритов, человеческих останков и человеческих культурных артефактов, только часть которых может быть выставлена одновременно.

Ежегодно музей посещают в среднем около пяти миллионов человек. Миссия Американского музея естественной истории: «Узнавать, интерпретировать и распространять знания о культурах народов, естественном мире и вселенной с помощью научных исследований и образования».

История 

Американский музей естественной истории был основан в 1869 году благодаря усилиям американского натуралиста Алберта С. Бикмора, в студенческие годы работавшего в Гарвардском Музее сравнительной зоологии у швейцарского зоолога Жана Луи Агассиса. В поисках финансирования Бикмор встретился с рядом нью-йоркских бизнесменов и общественных деятелей, которые в конечном счёте согласились стать его соучредителями. В Попечительский совет, ответственный за пополнение коллекции, в частности, вошли отец будущего президента США , финансисты Джон Морган и Моррис Джесуп, бизнесмен Уильям Додж (William E. Dodge), юрист и дипломат Джозеф Чоут (Joseph Hodges Choate). Городские власти Нью-Йорка, со своей стороны, согласились взять на себя расходы по строительству и обслуживанию здания музея.

В 1874 году был заложен камень для первого здания музея, которое сейчас скрыто в комплексе многих зданий, занимающих сегодня большую часть Манхэттенской площади. Первоначальное здание в неороманском стиле, которое было открыто в 1877 году, спроектировано Калвертом Воксом и Дж. Рэем Моулдом, которые уже были тесно связаны с архитектурой Центрального парка.

Поначалу коллекции музея, состоявшие главным образом из чучел и скелетов животных, располагались в здании Арсенала на территории Центрального парка. В 1877 году специально для музея было построено новое здание на западной границе парка, на пустыре вдали от жилых кварталов и транспортных путей.

Возникшие финансовые трудности чуть не привели музей к банкротству и закрытию, однако положение спас один из его учредителей, бизнесмен и меценат Моррис Джесуп, принявший на себя обязанности президента. Период его правления с 1885 по 1908 годы, а также период правления его преемника Генри Осборна, называют «золотым веком исследований» (), во время которого музей становится одним из ведущих в мире естественнонаучных музеев. 

В 1902 году орнитолог Фрэнк Чепмен создал экспозицию южноамериканских птиц.

В 1906—1907 годах Американский музей естественной истории совместно с Гарвардским и Торонтским университетами организовал комплексную Арктическую экспедицию. В ней принял участие прославленный впоследствии полярный исследователь Вильялмур Стефанссон. В дальнейшем экспедиционный парусник «Дэтчесс оф Бедфорд» затонул. Стефанссон же уцелел и собрал в ходе своих полевых исследований богатейший материал (поскольку он двигался на север «своим ходом»)…

В 1909 году биолог и таксидермист Карл Эйкли создал в музее Зал млекопитающих Африки.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 AMNH American Museum of Natural History main website

Музеи по алфавиту
 
Появились в 1874 году в США